

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Dejk – część wsi Reskowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Dejk – część wsi Brodnica Górna w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy